

Приморський район, Запорізька область
 Приморський район (з 1946), Сталінська область, Сартана/Приморське
 Приморський район, Маріуполь
 Приморський район, Одеса

Приморський район, Архангельська область
 Приморський район, Новоросійськ
 Приморський район, Санкт-Петербург